Сарла́-ла-Канеда́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 145 км на схід від Бордо, 55 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4825 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 9603,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Клод Бейлі (1932—2001) — французький кінокритик та історик кіно.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сарла-ла-Канеда на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь